Las ruedas medicinales son construcciones compuestas de piedras colocadas siguiendo un patrón en particular: un centro de una o varias piedras, un círculo externo (a veces irregular) y varias líneas a manera de radios. Hoy día algunas de estas ruedas son construidas por los indígenas de Norteamérica para propósitos astronómicos, rituales y didácticos, entre otros.

Nomenclatura 
El Royal Alberta Museum sostiene que el término ‘rueda medicinal’ se aplicó primero a la construcción de Big Horn en Wyoming. El término ‘medicinal’ no indica necesariamente uso médico sino más bien un carácter sagrado.

Arquitectura sacra 
A diferencia de otros monumentos antiguos tales como pirámides y monolitos los nativos simplemente se limitaron a colocar piedras en el suelo.

Localización 
Estas ruedas se localizan en el norte de Estados Unidos y sur de Canadá, específicamente Dakota del Sur, Wyoming, Montana, Alberta y Saskatchewan. La mayor parte de cerca de 70 se encuentran cerca de Alberta, Canadá.

Véase también 
 Arqueoastronomía
 Pintura rupestre

Enlaces externos 
 Medicine Wheel National Historic Landmark
 What is a Medicine Wheel?
 Photographs of the Big Horn Medicine Wheel
 Kiwanis Medicine Wheel
 Teachings of the Medicine Wheel
 The Turtle and the Serpent
 Medicine Wheel Park at Valley City State University
 Standord University Solar Center Medicine Wheel Page

Monumentos megalíticos